L'acétate d'androstènediol est un stéroïde anabolisant existant sous trois formes, toutes synthétiques et jamais commercialisées :
 , numéro CAS  ;
 , numéro CAS  ;
 , numéro CAS  ;

Stéroïde anabolisant